Distrito 14 o distrito XIV puede hacer referencia a: 

 el distrito XIV de Budapest, Hungría.
 el distrito 14 de Madrid, España.
 el XIV Distrito de París, Francia.
 el distrito 14 de Valencia, España.
 Distrito 14 (banda), banda de pop rock originaria de Zaragoza, España.